Esistono più comuni francesi con questo nome

Amfreville – Calvados
Amfreville – Manica